Pietà Bandini – conservata nel Museo dell'Opera del Duomo a Firenze.
Pietà di Palestrina – conservata nella Galleria dell'Accademia a Firenze.
Pietà per Vittoria Colonna – conservata nell'Isabella Stewart-Gardner Museum a Boston.
Pietà Rondanini – conservata nel Castello Sforzesco a Milano.
Pietà Vaticana – conservata nella Basilica di San Pietro a Roma.

Restauro della Pietà di Michelangelo – restauro della Pietà vaticana nel 1972.